Сивапите́ки (, «обезьяна Шивы») — род вымерших приматов. Окаменелые остатки животных, приписываемых к данному роду, датируемые от 12,5 до 8,5 миллионов лет назад (миоцен), находить же их начали с XIX века в горах Сивалик на территории Индии и Пакистана. Любой из видов этого рода мог быть предком современных орангутанов.

Виды 
Род Сивапитек относят к трибе Понгини (Pongini), подтрибе Сивапитецина (Sivapithecina). В настоящее время выделяют три вида. Останки вида Sivapithecus indicus датируются от 12,5 до 10,5 миллионов лет назад. S. sivalensis жил от 9,5 до 8,5 миллионов лет назад. В 1988 году был открыт и описан третий, значительно более крупный вид S. parvada (датирован около 10 миллионов лет назад).

В 1982 году Дэвид Пилбим опубликовал описание важной ископаемой находки — большая часть лицевой кости и челюсти сивапитека. Образцы отличало большое сходство с черепом орангутана, что подкрепляло теорию о том, что сивапитек был близким «родственником» орангутана, люфенгпитека, коратпитека и, возможно, потомком рода грифопитек (Griphopithecus).

В 1990 году на плато Потвар к северу от Соляного хребта в Пакистане была найдена тазовая кость самки  Sivapithecus indicus, имеющая поясничный индекс (соотношение ширины поясницы к её передне-заднему диаметру) меньше 100 — как у мартышкообразных.

Самок этого рода долгое время ошибочно выделяли в род рамапитек (Ramapithecus).

См. также

Примечания

Литература 
 Kelley, Jay. 2002. The hominoid radiation in Asia. In Hartwig, W. (ed.) The Primate Fossil Record, Cambridge University Press, pp. 369—384.

Ссылки 
 Sivapithecus Фото находки 1982 года («GSP 15000»)
 Michèle E. Morgan, Kristi L. Lewton, Jay Kelley, Erik Otárola-Castillo, John C. Barry, Lawrence J. Flynn, and David Pilbeam. A partial hominoid innominate from the Miocene of Pakistan: Description and preliminary analyses // PNAS January 6, 2015 112 (1) 82-87; first published December 8, 2014

†
Млекопитающие миоцена
Вымершие гоминиды